Группа 5 отборочного турнира чемпионата Европы 2017 состоит из пяти команд: Германии, России, Венгрии, Хорватии и Турции. Жеребьёвка турнира состоялась 20 апреля 2015 года.

Команды сыграли между собой двухкруговой турнир, победитель которого напрямую вышел в финальную стадию чемпионата Европы. Команда занявшая второе место в зависимости от показателей либо выходит в финальный турнир, либо квалифицируется в раунд плей-офф.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 

5 мячей

  Жанетт Якабфи

  Александра Попп

3 мяча

  Паулине Бремер
  Изабель Кершовски

  Леони Майер
  Аня Миттаг

  Майя Йошчак

2 мяча

  Мелани Берингер
  Лена Гёслинг
  Сара Дебритц
  Менди Ислакер

  Лина Магулль
  Елена Данилова
  Надежда Карпова
  Екатерина Пантюхина

  Елена Терехова
  Кристина Шундов

1 мяч

  Фанни Ваго
  Дора Зеллер
  Эрика Сух
  Табеа Кемме
  Симона Лаудер
  Мелани Лойпольц
  Дженнифер Марожан

  Лена Петерманн
  Катрин Хендрих
  Екатерина Дмитренко
  Анна Кожникова
  Дарья Макаренко
  Екатерина Сочнева
  Маргарита Черномырдина

  Эдже Тюркоглу
  Ягмур Ураз
  Матея Андрлич
  Ива Ландека
  Мартина Шалек

1 автогол

  Эвелин Мошдоци
  Виктория Сабо

  Ксения Цыбутович

  Сандра Жигич

Примечания

Ссылки 
 Положение команд 

Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2017